Franchini ima više značenja:
 Franchini, Alessandria
 Franchini, Parma
 Franchini, Piacenza